Прилеп () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Добричка. Население составляет 22 человека.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Добричка — Петко Йорданов Петков (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Добричской области